Magnus Häggström (né le  à Örnsköldsvik en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Carrière de joueur 
Magnus commence sa carrière professionnelle en 2006 avec le Örnsköldsviks SK dans la Division 1, le troisième niveau suédois. Pour ce qui est de la saison 2007-08, il intègre l'effectif du KB 65 qui se trouve en Division 2, dès l'année suivante l'équipe intègre la Division 1 suédoise et y joue une deuxième saison dans cette ligue et avec l'équipe également. En 2009, il intègre l'effectif du MODO Hockey son club formateur, pensionnaire de l'Elitserien il finit la saison comme  pointeur de la ligue.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 || Örnsköldsviks SK || Division 1 || 30|| 10|| 12|| 22|| 42|| || || || || 
|-
|2007-2008 || KB 65 || Division 2 || 10|| 11|| 19|| 30|| 24|| || || || || 
|- 
|2008-2009 || KB 65 || Division 1 || 36|| 18|| 19|| 37|| 109|| || || || || 
|-
|2009-2010 || MODO Hockey || Elitserien ||54 ||10 ||8 ||18 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| rowspan=2|2010-2011 || MODO Hockey || Elitserien || 48|| 2|| 1|| 3|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| IF Sundsvall Hockey || Allsvenskan || 10|| 5|| 5|| 10|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2011-2012 || Rögle BK || Allsvenskan || 37|| 8|| 11|| 19|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Malmö Redhawks || Allsvenskan || 12|| 1|| 2|| 3|| 25|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Malmö Redhawks || Allsvenskan || 52 || 10 || 16 || 26 || 62 || -|| -|| -|| -|| - *
|-
| 2013-2014 || Malmö Redhawks || Allsvenskan || 52 || 2 || 8 || 10 || 62 || 10 || 0 || 3 || 3 || 6
|-
| 2014-2015 || Malmö Redhawks || Allsvenskan || 52 || 5 || 9 || 14 || 28 || 12 || 1 || 1 || 2  || 8
|-
| 2015-2016 || Malmö Redhawks ||SHL || 51 || 2 || 8 || 10 || 8 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Malmö Redhawks ||SHL || 28 || 0 || 1 || 1 || 6 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || MODO Hockey || Allsvenskan || 42 || 8 || 5 || 13 || 18 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || MODO Hockey || Allsvenskan || 52 || 6 || 11 || 17 || 30 || 5|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2019-2020 || MODO Hockey || Allsvenskan || 50 || 1 || 8 || 9 || 22 || 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2020-2021 || MODO Hockey || Allsvenskan || 24 || 1 || 3 || 4 || 20 || -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en novembre 1986
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur du MODO hockey
Joueur du Rögle BK
Joueur des Malmö Redhawks
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Örnsköldsvik
Joueur du IF Sundsvall Hockey